Die Marquise von O. ist der Titel dreier Filme nach der Novelle Die Marquise von O....

 1920 – Die Marquise von O. – Regie: Paul Legband
 1975 – Die Marquise von O. (La marquise d’O) – Regie: Éric Rohmer
 1989 – Die Marquise von O. – Regie: Hans-Jürgen Syberberg

Siehe auch:
Die Geschichte der O